Nicolăeni se poate referi la următoarele localități din Ucraina:

Nicolăeni, Cetatea Albă
Nicolăeni, Tarutino